Il nome di strada statale 79 bis è stato usato, in periodi diversi, per indicare due diverse strade statali italiane:
 strada statale 79 bis Ternana (superstrada Rieti – Terni)
 strada statale 79 bis Orvietana (Todi – Orvieto), ora strada regionale 79 bis Orvietana

Pagine correlate 
 Strada statale 79